Джеймс Бролин (, имя при рождении Крейг Кеннет Брудерлин (), официально сменил имя и фамилию в 20-летнем возрасте, род. 18 июля 1940) — американский актёр театра и кино.

Биография 
Джеймс Бролин получил известность благодаря телевизионному телесериалу «Доктор Маркус Уэлби», за который он был награждён премией «Эмми» и «Золотым глобусом». В 1980-х годах он исполнил главную роль в телевизионном сериале «Отель» (1983—1988). В 1983 году Джеймс Бролин почти стал новым Джеймсом Бондом после Роджера Мура в фильме «Осьминожка», если бы продюсеры в последний момент не передумали и не утвердили всё-таки Мура. Самым известным фильмом с участием Джеймса Бролина является «Козерог-1» Питера Хайамса. В последние годы Бролин снимается преимущественно в фильмах класса «В» либо небольших эпизодических ролях в нашумевших фильмах («Траффик» Стивена Содерберга (2000)). В 2003 году Бролин снялся в роли президента Рейгана в телевизионном биографическом фильме «Рейганы», где его партнёршей в роли Нэнси Рейган стала австралийская актриса Джуди Дэвис. В фильме «Вдова на холме» 2005 года партнёршей Бролина была Наташа Хенстридж.

У Джеймса трое детей (в том числе актёр Джош Бролин) от предыдущих браков, а в 1998 году Джеймс Бролин женился на Барбре Стрейзанд.

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки 

Выпускники Университетской старшей школы в Лос-Анджелесе
Лауреаты премии Гильдии киноактёров США за лучший актёрский состав в игровом кино
Киноактёры США